Gens Caecilia, voor de oude Romeinse gens;
Caecilia Metella Dalmatica, voor de dochter van Lucius Caecilius Metellus Dalmaticus en vrouw van achtereenvolgens Marcus Aemilius Scaurus en Lucius Cornelius Sulla;
Caecilia Metella Calva, voor de dochter van Lucius Caecilius Metellus Calvus, zuster van Quintus Caecilius Metellus Numidicus en moeder van Lucius Licinius Lucullus;
Caecilia Metella Balearica Minor, voor jongste de dochter van Quintus Caecilius Metellus Balearicus, echtgenote van Appius Claudius Pulcher en moeder van Publius Clodius Pulcher;
Caecilia Metella Celer, voor de dochter van Quintus Caecilius Metellus Celer en echtgenote van Publius Cornelius Lentulus Spinther;
Caecilia Attica, voor de dochter van Titus Pomponius Atticus;
Cecilia (heilige), voor de heilige Caecilia;
Caecilia, een geslacht van wormsalamanders uit de familie Caeciliidae of echte wormsalamanders;
Caecilia (tijdschrift), een voormalig Nederlands muziektijdschrift (1844-1944)